John Farrington ist der Name folgender Personen:

* John Farrington (Leichtathlet) (John Allan Farrington; * 1942), australischer Marathonläufer
 John Farrington (Fußballspieler) (John Robert Farrington; * 1947), englischer Fußballspieler 
 John Farrington (Tennisspieler) (* 1958), bahamaischer Tennisspieler